HMS „Courageous” i „Courageoux” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od francuskiego słowa courageoux i angielskiego courageous – "mężny", "waleczny":

 "Courageoux" – 74-działowy okręt liniowy zdobyty od Francuzów w 1761 i zatopiony w 1796;
 "Courageoux" – fregata zdobyta od Francuzów w 1799 i sprzedana w 1802;
 "Courageoux" – okręt liniowy trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowany w 1800 i zniszczony w 1832;
 "Courageous" – krążownik lekki typu Glorious zwodowany w 1916, przebudowany na lotniskowiec w 1924 i zatopiony w 1939;
 "Courageous" – okręt podwodny typu Churchill zwodowany w 1970, wycofany ze służby w 1992, obecnie okręt-muzeum.

Courageous